Mokrin (, , ) este o localitate în Districtul Banatul de Nord, Voivodina, Serbia, unde se practică exploatarea de petrol .

Note 

Localități din Voivodina
Localități din Banatul sârbesc